Ge Fei (badminton) (née en 1975), joueuse de badminton chinoise
Ge Fei (écrivain) (né en 1964), écrivain chinois